Шукши́н — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Шукшин, Василий Макарович (1929—1974) — советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель.
 Шукшин, Георгий Павлович (1902—1965) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 (2777) Шукшин